Serendipity – złożony termin w języku angielskim
 Serendipity – singel Mai Kuraki
 Serendipity – piosenka zespołu BTS